Кармоков — фамилия; имеет женскую форму Кармокова.
 Кармоков, Мухамед Мухажирович (1929—2015) — советский, российский кабардинский писатель, драматург, корректор, педагог, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Кармоков, Хачим Мухамедович (род. 1941) — российский государственный и политический деятель.